Norbury est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Victor Norbury (1887-1972), joueur de cricket anglais

Toponyme

Norbury, paroisse civile du Cheshire
Norbury, village du Derbyshire
Norbury, localité du Grand Manchester
Norbury, ville du sud-ouest de Londres
Norbury, village du Shropshire
Norbury, village du Staffordshire

Homonymie de toponyme